Hopwood puede referirse a:

 Hopwood (Gran Mánchester), Inglaterra
 Hopwood (Pensilvania), Estados Unidos
 Hopwood (Worcestershire), Inglaterra
 Avery Hopwood